Sabina se puede referir a:

Flora 
 Las sabinas, árbol del género Juniperus;
 Sabina, pequeño árbol del género Tetraclinis
 El nombre común de la planta Juniperus communis subsp. hemisphaerica;
 El nombre común de la planta Juniperus oxycedrus;
 El nombre común de la planta Juniperus phoenicea;
 El nombre común de la planta Juniperus thurifera;
 El nombre común de la planta ''Taxus baccata;

 Historia 
 Sabina, perteneciente al pueblo sabino de la antigua Roma;
 El Rapto de las sabinas, antigua leyenda de Roma;

 Personas 
 Vibia Sabina (n/d), emperatriz consorte del Imperio Romano;
 Popea Sabina la Mayor, (n/d-45) madre de la emperatriz Popea Sabina “la Menor”, esposa del emperador romano, Nerón;
 Popea Sabina (30 - 65), mujer del emperador romano Nerón;
 Sabina de Roma, mártir romana del siglo II, venerada como santa por la iglesia universal;
 María Sabina (n/d), curandera mexicana de Oaxaca;
 Sabina Olmos (1913-1999), seudónimo de Rosa Herminia Gómez, actriz y cantante de tango argentina.
 Joaquín Sabina (1949-), cantautor y poeta español;

 Divisiones administrativas 
 España 
 Val de la Sabina, aldea perteneciente al término municipal de Ademuz, en Valencia.

 Música 
 Santa Sabina, grupo de rock;

 Otros Santa Sabina, título cardenalicio creado alrededor de 423 por el Papa Celestino I;Sabina''', fragata española de 40 cañones, botada en Ferrol en 1781.